Lokalitet "Obli kamen" nalazi se u selu Cerovica, u općini Stanari, na samoj granici s Federacijom BiH. U toku rata u BiH mramorja su ispreturana tako da su svih šest dislocirani i okrenuti na razne strane ali većinom u pravcu istok–zapad. Vidljivi su tragovi oštećenja i lupanja, najvjerojatnije tenkovskim gusjenicama. Nisu uočeni natpisi ni crteži. Do ovog lokaliteta dolazimo s regionalnog puta Prnjavor–Tešanj u pravcu zaseoka Gornji Božići u Cerovici kod mjesta Križ (Blaževci). Lokalitet je evidentiran u arheološkoj literaturi. Stećak datira iz kasnog srednjeg vijeka. Nalazište je otkrio N. Miletić (Š. Bešlagić 1971.)

Izvor 
 https://www.opstinastanari.com/turizam/kulturno-istorijska-bastina/?sr_pismo=lat
 https://muzejtesanj.org/arheoloska-nalazista.html 

Arheološki lokaliteti u Bosni i Hercegovini